Original Manticore Bootleg Series — четыре части официального бутлега релиза, бокс-сет, английской рок-группы Emerson, Lake & Palmer, изданы в 2001, 2002 и 2006 гг.

Список композиций

Часть первая

Диск Первый 
Gaelic Park, 1 Сентября 1971
 The Barbarian
 Take A Pebble
 Tarkus

Диск Второй 
Louisville Town Hall, 21 Апреля 1972
 Knife Edge
 Rondo
 Piano Interlude (включая часть Fugue)
 Hoedown

Диск Третий 
Louisville Town Hall, 21 Апреля 1972
 Hoedown
 Tarkus
 Take a Pebble
 Lucky man
 Piano improvisation

Диск Четвёртый 
Long Beach Arena, Long Beach, 28 Июля 1972
 Abaddon’s Bolero
 Pictures at an exhibition
 Nutrocker
 Rondo

Диск Пятый 
Long Beach Arena, Long Beach, 28 Июля 1972
 Tarkus
 The Endless Enigma
 Sheriff
 Take a Pebble

Диск Шестой 
Performing Arts Centre, Саратога, 13 Августа 1972
 Take a Pebble
 Pictures at an Exhibition
 Hoedown
 Grand Finale

Диск Седьмой 
 Hoedown
 Tarkus
 The Endless Enigma
 The Sheriff
 Take a Pebble
 Pictures at an Exhibition

Часть вторая

Диск Первый 
26 Ноября 1972, Hammersmith Odeon, Лондон
 Hoedown
 Tarkus
 Endless Enigma
 At The Sign Of The Swinging Cymbal
 Sheriff
 Take A Pebble
 Lucky Man

Диск Второй 
26 Ноября 1972, Hammersmith Odeon, Лондон
 Take A Pebble [conclusion]
 Pictures At An Exhibition
 Nutrocker

Диск Третий 
26 Марта 1974, Henry Lewitt Arena
 Hoedown
 Jerusalem
 Toccata
 Tarkus
 Benny The Bouncer
 Jeremy Bender
 Take A Pebble
 Still You Turn Me On
 Lucky Man

Диск Четвёртый 
26 Марта 1974, Henry Lewitt Arena
 Piano Improvisations
 Take A Pebble
 Karn Evil 9 First Impression
 Karn Evil 9 Second Impression
 Karn Evil 9 Third Impression

Диск Пятый 
26 Июля 1974, Rich Stadium, Буффало
 Hoedown
 Jerusalem
 Toccata
 Tarkus
 Take A Pebble
 Still You Turn Me On
 Lucky Man

Диск Шестой 
26 Июля 1974, Rich Stadium, Буффало
 Piano Improvisation
 Take A Pebble
 Karn Evil 9 [Part 1]
 Karn Evil 9 [Part 2/начало потеряно]
 Karn Evil 9 [Part 3]
 Pictures At An Exhibition

Диск Седьмой 
30 Ноября 1977, New Haven Civic Centre
 Peter Gunn
 Hoedown
 Tarkus
 Take A Pebble
 Piano Concerto [честь 1] — Кит Эмерсон
 Maple Leaf Rag
 Take A Pebble
 Ce’st La Vie
 Lucky Man [не выполнено]

Диск Восьмой 
30 Ноября 1977, New Haven Civic Centre
 Karn Evil 9 1st Impression [Part 2]
 Tiger In The Spotlight
 Watching Over You
 Nutrocker
 Pirates
 Fanfare For The Common Man

Часть Третья

Диск Первый 
Anaheim Convention Centre, 10 Февраля 1972
 Hoedown
 Tiger in a Spotlight
 C’est la Vie
 Still…You Turn Me On
 Lucky Man
 Tank/The Enemy God
 Karn Evil 1st Impression
 Karn Evil 2nd Impression
 Fanfare for the Common Man
 Take a Pebble
 Pictures at an Exhibition

Диск Второй 
Royal Albert Hall, Лондон, Англия, 2 Октября 1992
 Eruption/Stones of Years/Iconoclast/Mass V. Manticore/The Battlefield/A — Tarkus
 Knife Edge
 Paper Blood
 Black Moon
 Close to Home
 Creole Dance
 From the Beginning
 Still…You Turn Me On
 Lucky Man

Диск Третий 
Royal Albert Hall, Лондон, Англия, 2 Октября 1992
 Honky Tonk Train Blues
 Romeo And Juliet
 Pirates
 Pictures At An Exhibition
 Fanfare For The Common Man

Диск Четвёртый 
Wiltern Theater, Лос Анджелес, США, Март 1993
 Karn Evil 9
 Tarkus, Eruption
 Tarkus, Stones of years
 Tarkus, Iconoclast
 Knife Edge
 Paper Blood
 Black Moon
 Close To Home
 Creole Dance
 Still…you Turn Me On
 C’est La Vie
 Lucky Man
 Honky Tonk Train Blues
 Touch And Go
 Pirates

Диск Пятый 
Wiltern Theater, Лос Анджелес, США, Март 1993
 Hoedown
 Promenade
 Gnome
 Promenade
 Hut of Baba Yaga
 Carl Palmer Solo
 Great Gates of Kiev
 Fanfare for the Common Man

Часть Четвёртая

Диск Первый 
Hartford civic centre, Коннектикут, 10 июля 1977
 Karn Evil 9 1st Impression [Part 2]
 Hoedown
 Tarkus
 Take a Pebble (включая Piano Concerto No 1 1st Movement)
 Still You Turn Me On
 Knife Edge
 Pictures at an Exhibition

Диск Второй 
Hartford civic centre, Коннектикут, 10 июля 1977
 C’est La Vie
 Lucky Man
 Tank
 Nutrocker
 Pirates
 Fanfare for the Common Man

Диск Третий 
Чикаго 1978
 Peter Gunn
 Hoedown
 Tarkus: Eruption/Stone of Years/Iconoclast/Mass/Manticore/The Battlefie
 Take a Pebble/Piano Concerto 3rd Movement/Maple Leaf Rag/Take a Pebble
 C’est La Vie
 Lucky Man
 Pictures at an Exhibition [Part 2]

Диск Четвёртый 
Чикаго 1978
 Karn Evil 9 1st Impression [Part 2]
 Tiger in a Spotlight
 Watching Over You
 Tank/Enemy God
 Nutrocker
 Pirates
 Fanfare for the Common Man/Rondo
 Show Me the Way to Go Home

Диск Пятый 
Пенсильвания 22 Июля 1992
 Fanfare for the Common Man
 Karn Evil 9 1st Impression [Part 2]
 Tarkus
 Knife Edge
 Paper Blood
 Black Moon
 Creole Dance
 Close to Home
 Affairs of the Heart
 From the Beginning
 Romeo and Juliet
 Greg Plays

Диск Шестой 
Пенсильвания 22 Июля 1992
 Farewell to Arms
 Pirates
 Lucky Man
 Pictures at an Exhibition
 Medley: Changing States/America/Rondo
 Another Frontier

Диск Седьмой 
Jones Beach, Нью-Йорк, 25 Июля 1992
 Karn Evil 9 1st Impression [Part 2]
 Tarkus
 Knife Edge
 Paper Blood
 Black Moon
 Creole Dance
 Piano Instrumental
 From the Beginning
 Affairs of the Heart

Диск Восьмой 
Jones Beach, Нью-Йорк, 25 Июля 1992
 Romeo and Juliet
 Farewell to Arms
 Pirates
 Lucky Man
 Pictures at an Exhibition
 Fanfare for the Common Man

Концертные альбомы 2001 года
Концертные альбомы 2002 года
Концертные альбомы 2006 года
Концертные альбомы Emerson, Lake & Palmer
Альбомы прогрессивного рока
Альбомы Castle Communications